— железнодорожная линия частного японского железнодорожного оператора Tobu Railway. Линия протянулась на 75 километров от станции  в специальном районе Тосима, Токио  до станции  в посёлке Ёрии префектуры Сайтама.

Линия Тодзё и её ответвление Линия Огосэ не соединены непосредственно с основной сетью линий Тобу (линии Исэсаки, Никко). Ранее планировалось строительство участка от станции  на линии Исэсаки до станции  на линии Тодзё, но данный участок так и не был построен.

Название линии происходит от названий регионов которые по плану должна была соединять линия  и  (старое название нынешней префектуры Гумма).

Станции 

Сокращения:
 L = 
 YF = Сквозное сообщение с линиями Юракутё, Фукутосин, Тоёко и Минатомирай
 SE = 
 CE = 
 E = 
 R = 
 RE = 
 TJ = TJ Liner

Примечания

Ссылки